Les Senons peuvent être :
 les Sénons, un peuple gaulois ;
 les Senons, ou Semnons un peuple Germain.